Ievgueni Chiriaïev (né le  à Kiev, en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace et ukrainien. Il est le fils de Valeri Chiriaïev.

Carrière en club

Statistiques  
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||21 ||1 ||5 ||6 ||6 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2006-2007||HC La Chaux-de-Fonds U20||Juniors Élites A||34||14||7||21||72||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||48 ||11 ||9 ||20 ||28 ||16 ||1 ||4 ||5 ||14
|-
|2007-2008||HC La Chaux-de-Fonds U20||Juniors Élites A||17||16||16||32||60||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Suisse U20||LNB||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||41 ||9 ||8 ||17 ||36 ||11 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009||HC La Chaux-de-Fonds U20||Juniors Élites A||11||12||7||19||17||2||4||3||7||0
|-
|2008-2009||Suisse U20||LNB||7||0||2||2||10||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010 || HC Lugano || LNA ||13 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||5 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| HC Ajoie || LNB || 31 || 7 || 11 || 18 || 26 || 7 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|2010-2011 || HC Bâle || LNB || 45 || 16 || 12 || 28 || 22 || 4 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
|2011-2012 || HC Bâle || LNB || 45 || 16 || 18 || 34 || 38 || 4 || 0 || 0 || 0 || 25
|-
|2012-2013 || HC Bâle || LNB || 41 || 13 || 11 || 24 || 34 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013|| Lausanne HC || LNB || 3 || 3 || 1 || 4 || 6 || 19 || 3 || 5 || 8 || 8
|-
|2013-2014||HC Red Ice||LNB||22 || 6 || 11|| 17 || 12 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2014-2015||HC Red Ice||LNB || 41 || 17 || 23 || 40 || 30 || 11 || 4 || 5 || 9 || 8
|-
|2014-2015|| HC Fribourg-Gottéron || LNA || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || -|| -|| -|| -||-
|-
| 2015-2016 || SC Langnau Tigers || LNA || 46 || 9 || 7 || 16 || 20 || 12 || 3 || 3|| 6 || 6
|-
| 2016-2017 || SC Langnau Tigers || LNA || 49 || 4 || 4 || 8 || 18 || 6 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2017-2018 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || HC Olten || SL || 36 || 10 || 10 || 20 || 28 || 16 || 4 || 8 || 12 || 16 
|-
| 2018-2019 || HC Olten || SL || 43 || 30 || 24 || 54 || 43 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || HC Olten || SL || 43 || 14 || 25 || 39 || 43 || 5 || 3 || 1 || 4 || 4 
|-
| 2020-2021 || HC Olten || SL || 46 || 20 || 26 || 46 || 55 || 8 || 3 || 5 || 8 || 4 
|-
| 2021-2022|| HC Viège || SL || 47 || 27 || 26 || 53 || 32 || 6 || 2 || 2 || 4 || 4 
|-
| 2022-2023|| HC Viège || SL ||  || 

|2009|| Suisse -20 ans||CM -20 ans D1||5||1||1||2||0||  du groupe A

Notes et références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Kiev
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur ukrainien de hockey sur glace
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Bâle
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
 Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Viège